FAM129B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 746 амінокислот, а молекулярна маса — 84 138.

Кодований геном білок за функціями належить до фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки